Пирого́вский:

Персоналии 
 Пироговский, Александр Сидорович (1897—1943) — Герой Советского Союза.

Топоним 
 Пироговский — посёлок городского типа в Мытищинском районе Московской области.